Příjmení Šikula nosí více významných osobností:

 Petr Šikula (* 1974) – moravský římskokatolický kněz
 Veronika Šikulová (* 1967) – slovenská prozaička
 Vincent Šikula (1936–2001) – slovenský spisovatel-prozaik, básník a dramatik, autor literatury pro děti a mládež

Podobné příjmení 
 Šikola